Kabinett Borg Olivier steht für folgende Regierungen Maltas:

 Kabinett Borg Olivier I 
 Kabinett Borg Olivier II
 Kabinett Borg Olivier III 
 Kabinett Borg Olivier IV 
 Kabinett Borg Olivier V